Cardium är ett släkte av musslor. Cardium ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Cardium